Ше́лли Брэ́дли (, урождённая Ше́лли Дэнкс, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем, двое детей.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады